Jordan-tó (Észak-Karolina)
 Jordan-tó (Alabama)